В Гайане располагается 3 международных аэропорта и около 40 местных аэродромов.

Аэропорты 
Названия аэропортов, выделенные жирным шрифтом, обслуживают деловую авиацию.

Примечания 
 
  - includes IATA codes
 Airports in Guyana. World Aero Data. - ICAO codes, airport data
 Airports in Guyana. Great Circle Mapper. - IATA and ICAO codes

Гайана